Blowin' Away — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз записанный и выпущенный в 1977 году, первый альбом после перехода с лейбла A&M Records на Portrait Records (подконтрольную CBS компанию). В альбом включены как свои песни, так и чужие (в том числе хит Рода Стюарта «Sailing»).

Список композиций

Примечания

Ссылки 
  Blowin' Away на официальном сайте
 Blowin' Away  на Discogs
 Blowin' Away на «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз